Водзинский — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Водзинский, Мариан (1911—1986) — кандидат медицинских наук, член технической комиссии Польского Красного Креста 1943 года по исследованию катынского преступления.
 Водзинский, Мацей (1782—1848) — польский государственный деятель.
__
 Водзинская, Евгения Николаевна (род. 1987) — российская артистка театра и кино.
 Водзинская, Мария (1819—1896) — польская художница.

См. также 
 Водзинские